Марша́к () — еврейская фамилия (также существует вариант написания через «щ» — Марщак, что характерно для евреев, проживавших на территории России, Украины и Белоруссии). Есть различные версии о происхождении этой фамилии. Например, что является двухвариантным сокращением: как акроним фразы на иврите Morenu Rabbi Shmuel Kaidanover («Наш учитель ребе Шмуэль Кайдановер»), так и фразы Morenu Rabbi Shlomo Kluger («Наш учитель ребе Шломо Клугер»). Бо́льшей частью принадлежит потомкам известного раввина и талмудиста Аарона Шмуэля бен Исраэля Кайдановера (1624—1676).

 Маршак, Аким Осипович (1885—1938) — врач-хирург, общественный деятель.
 
 Маршак, Бени (1909—1975) — израильский военный и общественный деятель, комиссар Пальмаха.
 Маршак, Борис Ильич (1933—2006) — российский археолог, историк искусства, востоковед, племянник С. Я. Маршака.
 Маршак Валентин Давыдович (1938—2014) — советский учёный-экономист.
 Маршак, Виктор Акимович (1908—1966) — врач-хирург.
 Маршак, Джейкоб (1898—1977) — американский экономист.
 Маршак, Ефим Львович (1886—1961) — советский фтизиатр.
 Маршак, Илья Яковлевич (псевдоним М. Ильин; 1895—1953) — советский писатель, брат С. Я. Маршака.
 Маршак, Иммануэль Самойлович (1917—1977) — советский физик, сын С. Я. Маршака.
 Маршак, Иосиф Абрамович (1854—1918) — российский ювелир, основатель французского ювелирного дома «Маршак».
 Маршак, Йоэль — израильский активист гражданских прав, сын Бени Маршака.
 Маршак, Лия Яковлевна (псевдоним Елена Ильина; 1901—1964) — советская писательница, сестра С. Я. Маршака.
 Маршак, Михаил Филиппович (псевдоним Михаил Шатров; 1932—2010) — советский драматург, сценарист.
 Маршак, Моисей Ефимович (1894—1977) — советский физиолог.
 Маршак, Николай Яковлевич (1901—1962) — советский режиссёр, актёр.
 Маршак, Роберт Юджин (1916—1992) — американский физик.
 Маршак, Самуил Яковлевич (1887—1964) — русский советский поэт, переводчик и драматург, сценарист, литературный критик.

 Ушеров-Маршак, Александр Владимирович (род. 1937) — учёный в области технологии производства бетона, доктор технических наук.

Другое 
 Marchak — французская компания, производитель ювелирных украшений и предметов роскоши.

См. также 
 Еврейские фамилии-аббревиатуры (Маршак, Магаршак)

Примечания